Владимир Михайлович Солодахин (род. 21 февраля 1947, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский военный дирижёр, писатель и актёр, народный артист РСФСР (1992). Актёр военно-морского училища в Санкт-Петербурге. С 2022 года находится по персональными санкциями Европейского союза, США и других стран.

Биография
Родился 21 февраля 1947 года в Москве. В детстве читал журналы о жизни в дореволюционной России, в частности журнал «Современник» и газету «Правда» до 1917 года, а также литературный журнал «Отечественные записки». Начал увлекаться поэзией и чтением песен, писал собственные записки. В школе поступил в драмкружок, где получил первые актёрские опыты. По некоторым данным, являлся певцом в Московской школе искусства. Кроме того, занимался спортом, увлекался также, фотографированием.

Отец — Михаил Иванович Солодахин (1924—1980) — был металлургом, работавший в Челябинске. В 1967 году Владимир Солодахин окончил институт в Одинцово, начал учиться в Школе-студии МХАТ, затем стал работать военным дирижёром в Ленинграде и других городах России. Служил на подводном и морском флоте, воинское звание — капитан I ранга. Позже стал работать в театре «Балтийский дом», где начал писать музыку для местного оркестра. В настоящее время сотрудничает с Большим театром. В детстве отец возил сына на охоту, но сын всё равно решил заняться пением. В основном, перепевал русские народные песни. С 1990 года является заслуженным артистом РСФСР. В итоге он создал свои музыкальные группы, в основном, которые состояли из его учеников.

Является актёром театра «Современник», где его родители приводили его в детстве. Снимается в различных сферах телевидения, в частности, в рекламных роликах. Кавалер званий Народного артиста РСФСР и Народного артиста Украины. После небольшого перерыва, отошёл от большой сольной деятельности. Был госпитализирован с болью в животе, официально — язва желудка. Спустя некоторое время сообщил о своём выздоровлении. Владимир увлекается нумизматикой, классической русской литературой и сельским хозяйством. В настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

С 2022 года, в связи с военным вторжением России на Украину находится под персональными санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран. В итоге певец не выезжает на заграничные концерты.